Tong Jian, né le  à Harbin, est un patineur artistique chinois. Sa partenaire en couple est Pang Qing avec laquelle il patine depuis 1993. Avec Pang Qing, il a remporté le titre de champion du monde en 2006 et cinq titres de champions des Quatre continents.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Qing Pang

Notes et références

Liens externes 
 

Tong, Jian
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillé d'argent olympique chinois
Champion du monde de patinage artistique
Porte-drapeau olympique de la Chine
Naissance en août 1979
Naissance à Harbin